Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Konstantinos Economidis che ha battuto in finale Nicolas Coutelot 7-64, 6-1.

Teste di serie

 Fernando Vicente (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)
 Attila Sávolt (secondo turno)
 Federico Luzzi (secondo turno)

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Marc López (secondo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)
 Germán Puentes Alcañiz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2001